De predikende Christus (De Honderdguldenprent), ets van Rembrandt uit ca. 1647-1649
De predikende Christus (La Petite Tombe), ets van Rembrandt uit ca. 1657